ABC-Abwehrtruppen sind oder waren:

 ABC-Abwehrtruppe (Bundeswehr)
 ABC-Abwehrtruppen der Schweizer Armee
 Nebeltruppe der deutschen Wehrmacht
 Royal Yeomanry des britischen Heeres